Dobos Marianne (1942) mérnök, író
 M. Dobos Marianne (1984) újságíró, szerkesztő-műsorvezető